La saison 2014-2015 de la Welsh Premier League est la  de la première division galloise. Les douze meilleures équipes s'affrontent au sein d'une poule unique où elles se rencontrent deux fois. À l'issue de cette première phase, les six premiers jouent la poule pour le titre tandis que les six derniers doivent disputer la poule de relégation. 

C'est le tenant du titre, The New Saints, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec dix-huit points d'avance sur Bala Town et dix-neuf sur Airbus UK Broughton. C'est le neuvième titre de champion du pays de Galles de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe du pays de Galles face à Newtown AFC.

Les clubs participants

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats

Phase régulière 

|}

Seconde phase

Playoffs 
Les équipes classées entre la  et la  disputent les play-offs pour déterminer la troisième équipe galloise qualifiée en Ligue Europa 2015-2016.

Demi-finales 

|}

Finale 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat du pays de Galles de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat du pays de Galles de football
Galles, pays de M1
Football
Football